Golgotha - de berg waar Jezus volgens de evangeliën gekruisigd is
 Calvarieberg (bedevaartplaats) - heuvel waarop een kruis is opgericht, waarheen katholieken in de vastentijd op bedevaart gaan
 Calvarie (afbeelding) - een voorstelling van de kruisiging
 Calvarieberg (schilderij) - een schilderij met daarop de gekruisigde Jezus van Antonello da Messina
 Calvarieberg (Amstel) - een schilderij uit de 16e eeuw
 Calvarieberg (Antwerpen) - een beeldengroep voorstellende de kruisiging in Antwerpen
 Calvarieberg (Oss) - beeldengroep in Oss
 Calvarieberg (Steggerda) - een monumentale beeldengroep in Steggerda
 Calvarieberg (Veghel) - een rijksmonument in Veghel voorstellende de kruisiging
 Calvariënberg (Maastricht) - een voormalig klooster in Maastricht
ook:
 Kalvarieberg (natuurgebied), natuurgebied nabij Oosterlo, gemeente Geel